Ассансье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Пине. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10014.

Коммуна расположена приблизительно в 150 км к востоку от Парижа, в 70 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 12 км к северо-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 181 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 113 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 85 были экономически активными, 28 — неактивными (показатель активности — 75,2 %, в 1999 году было 71,0 %). Из 85 активных работало 79 человек (43 мужчины и 36 женщин), безработных было 6 (0 мужчин и 6 женщин). Среди 28 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об